Axel Roos heter flera personer, bland andra:

 Axel Roos (1684–1765), karolin och generallöjtnant
 Axel Roos (1842–1916), skådespelare och regissör
 Axel Roos (1860–1928), häradshövding
 Axel Roos (1886–1957), bankdirektör och politiker
 Axel Roos (1922–2006), bankdirektör
 Axel Roos (född 1964), tysk fotbollsspelare och -tränare

Se även 

 Axel Ros (1833–1908), bruksägare och politiker
 Axl Rose (född 1962), rockmusiker